Proteus lub Proteusz – bóstwo z mitologii greckiej
 Proteusz – księżyc Neptuna
 Proteus – monotypowy rodzaj płazów ogoniastych – odmieniec jaskiniowy (Proteus anguinus)
 Proteus (bakteria) – rodzaj bakterii – Proteus mirabilis i Proteus vulgaris
 Proteus (gra komputerowa) – niezależna gra komputerowa z 2013 roku
 Projekt Proteus – zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe
 Charles Proteus Steinmetz – amerykański matematyk i inżynier pochodzenia niemieckiego

Zobacz też 
 „Protefs” – grecki okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Okręty podwodne typu Protefs – typ greckich okrętów podwodnych z okresu międzywojennego i II wojny światowej